

Patronyme 
 Antoine Gilliot (1924-2001), général français ;
 Alphonse Gilliot (1849-1927), homme politique alsacien, maire de Rhinau ;
 Claude Gilliot (1940-), islamologue français, et religieux dominicain ;
 François Gilliot (1822-1896), homme politique français ;
 Jean Gilliot (1890-1972), militaire et homme politique français.